Gribojedow steht für:
 Alexander Sergejewitsch Gribojedow (1795–1829), Diplomat und Dramatiker aus dem Russischen Kaiserreich
 Gribojedow-Kanal, Kanal an der Kriwuscha in Sankt Petersburg
 (2837) Griboedov, Asteroid des äußeren Hauptgürtels.

Siehe auch:
 Griboyedov